Henri Picard, acteur québécois
 Henri Picard, pilote belge
 Henri Picard, homme politique belge